Кла́удия Альвера́ (; ) — итальянская кёрлингистка. Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (2011, 2012, 2015, , ), серебро (2013, 2014).
 : золото (2005, 2007, 2008).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её брат, Фабио Альвера — кёрлингист и тренер сборной Италии. Племянники Клаудии, дети Фабио — кёрлингистка Элеонора Альвера и кёрлингист Альберто Альвера. Её дочери Федерика Аполлонио и Джорджия Аполлонио — тоже кёрлингистки, в последние годы Кьяра тренирует их клубную команду.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Чемпионы Италии по кёрлингу